Южный Ланао (, ) — провинция Филиппин в Автономный pегион Бангсаморо в Mусульманском Минданао. Административный центр — город Марави.

География 
Провинция расположена в северо-западной части острова Минданао в районе озера Ланао, крупнейшего на острове. Граничит с провинциями Северный Ланао, Букиднон, Магинданао и Котабато. На юго-востоке территория провинция выходит к бухте Ильяна — ответвлению более крупного залива Моро.

В рельефе преобладают невысокие круглые холмы, равнины, встречаются озера. Климат влажный, осадки выпадают равномерно в течение года. Провинция лежит вне зоны действия тайфунов.

История 
Название Ланао происходит от местного слова (на языке маранао) «ранао» — вода. Этноним маранао значит «озёрные жители». Провинция Южный Ланао составляла единое целое вместе с Северным Ланао, они были разделены в 1959 году административным центром Южного Ланао стал город Марави. До этого факта обе провинции имеют общую историю (см. Северный Ланао).

Султанаты Ланао 
На территории нынешних провинций Южный и Северный Ланао, а также Сулу и Магинданао, в древности существовали султанаты. В 1520 году первым султаном Магинданао был провозглашен Шариф Кабунгсуан. Это связано с проникновением ислама, который проповедовали миссионеры, приезжавшие из Аравии, Индии, Малайзии.

Но в Ланао, как и в соседних провинциях, система султанатов не была централизованной. Существовало несколько царских домов.

Система султанатов Ланао пережила колониализм, дожив до сегодняшнего дня, и существует, несмотря на то, что она не признана официально и не одобряется правительством. По современной конституции титулы и деление граждан по знатности запрещены. Но этот элемент культуры остается наследием самобытной культуры мусульманских народов моро.

В настоящее время фактически существуют 16 королевских домов (то есть семей).

Население 
В провинции распространены языки маранао, себуано, тагальский, а также арабский и английский.

Административное деление 
В административном отношении делится на 39 муниципалитет и 1 город:

Город 
 Марави (Marawi City)

Муниципалитеты 

 Баколод-Калави (Bacolod-Kalawi)
 Балабаган (Balabagan)
 Балиндонг (Balindong)
 Байянг (Bayang)
 Бинидайян (Binidayan)
 Буадипосо-Бунтонг (Buadiposo-Buntong)
 Бубонг (Bubong)
 Бумбаран (Bumbaran)
 Бутиг (Butig)
 Каланогас (Calanogas)
 Дитсаан-Рамаин (Ditsaan-Ramain)
 Ганасси (Ganassi)
 Капаи (Kapai)
 Капатаган (Kapatagan)
 Лумба-Байябао (Lumba-Bayabao)
 Лумбака-Унайян (Lumbaca-Unayan)
 Лумбатан (Lumbatan)
 Лумбайянаге (Lumbayanague)
 Мадалум (Madalum)
 Мадамба (Madamba)
 Магинг (Maguing)
 Малабанг (Malabang)
 Марантао (Marantao)
 Марогонг (Marogong)
 Масиу (Masiu)
 Мулондо (Mulondo)
 Пагайяван (Pagayawan)
 Пиагапо (Piagapo)
 Пиконг (Picong)
 Поона Байябао (Poona Bayabao)
 Пуалас (Pualas)
 Сагиаран (Saguiaran)
 Султан Думалондонг (Sultan Dumalondong)
 Таголоан II (Tagoloan II)
 Тампаран (Tamparan)
 Тарака (Taraka)
 Тубаран (Tubaran)
 Тугайя (Tugaya)
 Вао (Wao)

Примечания

Ссылки 
 Южный Ланао  на сайте Департамента Туризма Филиппин 

Административные единицы, образованные в 1959 году
Минданао
Провинции Филиппин
1950-е годы на Филиппинах